Лакавица може бити:

 Лакавица (Гостивар), насеље у општини Гостивар, Северна Македонија
 Лакавица (Штип), насеље у општини Штип, Северна Македонија

или 

 Лакавица (река), река у Северној Македонији

или 

 Лакавица (област), област у Северној Македонији, око истоимене реке

Види још 

 Крива Лакавица, река у Северној Македонији
 Лакаица, насеље у општини Струга, Северна Македонија